Эндрю Ирвин (Andrew Irvine) — имя и фамилия. Известные носители:
 Ирвин, Эндрю Сэнди Комин (1902—1924) британский альпинист, погибший при восхождении на Джомолунгму.
   канадский университетский профессор.
   музыкант-басист.